Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 2 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Eisenman e Bent-Ove Pedersen che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Àlex Corretja 1-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Marc-Kevin Goellner /  David Prinosil (primo turno)
 Carl Limberger /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Doug Eisenman /  Bent-Ove Pedersen (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Gerardo Martínez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1992